

Geografia 
 Germania
 Blumenthal –  comune dello Schleswig-Holstein
 Blumenthal – frazione del comune di Heiligengrabe, nel Brandeburgo
 Blumenthal – frazione della città di Brema

 Romania
 Blumenthal, oggi Mașloc – comune nel distretto di Timiș

 Stati Uniti d'America 
 Blumenthal – località del Texas

Persone 
 Daniel Blumenthal – pianista e docente tedesco naturalizzato statunitense
 George Blumenthal – collezionista d'arte statunitense
 Hans Jürgen von Blumenthal – militare e antinazista tedesco
 Hermann Blumenthal – scultore tedesco
 Heston Blumenthal – cuoco e personaggio televisivo britannico
 Olga Blumenthal – assistente e lettrice universitaria italiana, vittima della Shoah
 Oscar Blumenthal – commediografo, critico teatrale e compositore di scacchi tedesco
 Richard Blumenthal – politico e avvocato statunitense
 Thomas Blumenthal – attore francese

Altro
21414 Blumenthal – asteroide